

Топоніми 
 Азов — розмовна назва Азовського моря

У 
 Азов — місто обласного підпорядкування Ростовської області.
 Азов — фортеця у місті Азов
 Азов — залізнична станція Північно-Кавказької залізниці у місті Азов
 Азов — гора на Середньому Уралі

В 
 Азов — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Азов — село, Донецька область, Кальміуський район
 Азов — село, Запорізька область, Бердянський район
 Азов — селище, Запорізька область, Пологівський район

Організації 
 «Азов» — бригада Національної гвардії України
 Цивільний Корпус «Азов» — громадсько-політичний рух.

Техніка 
 «Азов» — великий протичовновий корабель проєкту 1134Б
 «Азов» — великий десантний корабель проєкту 775М
 «Азов» —  нічний швидкий фірмовий пасажирський поїзд сполученням Маріуполь — Київ

Див. також 
 Азовське